Натуральне число 198
 198 рік до нашої ери
 198 рік нашої ери